Industry kan syfta på:

 Industry (amerikansk musikgrupp) – ett amerikanskt band 1978-1984

Geografi
 Industry, Maine
 Industry, Texas

Se även 
 Industry Foundation Classes
 Industry Giant
 Industry Standard Architecture